

Cinema 
 Crawlspace (pel·lícula de 1972), una pel·lícula feta per a televisió protagonitzada per Arthur Kennedy
 Crawlspace (pel·lícula de 1986), una pel·lícula de terror/thriller protagonitzada per Klaus Kinski
 Crawlspace (pel·lícula de 2004), un curt d'animació de Peter Sved
 Crawlspace (pel·lícula de 2012)), una pel·lícula de ciència-ficció australiana dirigida per Justin Dix
  Crawlspace (pel·lícula de 2013), una pel·lícula de terror/thriller dirigida per Josh Stolberg
 Crawlspace (pel·lícula de 2016), una pel·lícula de terror/thriller protagonitzada per Michael Vartan

 Música 
 Crawlspace (grup), una banda de rock australiana
 Crawl Space (àlbum), un disc de 1977 del trompetista Art Farmer
 Sevendust, una banda americana de hard rock antigament coneguda com a Crawlspace
 "Crawlspace", una cançó de The Beastie Boys de To the 5 Boroughs Televisió 
 "Crawl Space", un episodi de la sèrie de televisió Bob Esponja "Crawl Space", un episodi de la sèrie de televisió Breaking Bad "Crawlspace" era el nom original de "The Space" amb un bloc de programació juvenil de la porció de TVOKids a TV Ontario.

 Altres 
 "Crawl Space" és la primera història en la sèrie de còmics XXXombies'' escrita per Rick Remender, Tony Moore i Kieron Dwyer